De Mexicaanse deelstaat Quintana Roo bestaat uit elf gemeentes (telkens wordt eerst de gemeente en dan de hoofdplaats genoemd):
 Cozumel - San Miguel de Cozumel
 Felipe Carrillo Puerto - Felipe Carrillo Puerto
 Isla Mujeres - Isla Mujeres
 Othón P. Blanco - Chetumal
 Benito Juárez - Cancún
 José María Morelos - José María Morelos
 Lázaro Cárdenas - Kantunilkín
 Solidaridad - Playa del Carmen
 Tulum - Tulum Pueblo
 Bacalar - Bacalar
 Puerto Morelos - Puerto Morelos